Meram steht für folgende geographische Orte

 Meram (Konya), Stadt und Landkreis in der Türkei

Meram ist der Familienname folgender Personen:

 Justin Meram (* 1988), irakischer Fußballspieler
 Thomas Meram (* 1943), irakischer Geistlicher, Erzbischof von Urmia und Bischof von Salamas